Toto je seznam řetězců rychlého občerstvení na Slovensku. První restaurace rychlého občerstvení na Slovensku byla společnosti McDonald's v roce 1995, 3 roky po rozdělení Československa. Tyto restaurace nabízejí kuřecí kousky, hamburgery, sendviče, bagety, tortilly, saláty ale i různé deserty a kávu. Společnost Burger King ze slovenského trhu odešla. Brzy se ale vrátí.

Seznam

Bývalé

Budoucí

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Řetězce rychlého občerstvení
Řetězce rychlého občerstvení na Slovensku
Řetězce rychlého občerstvení na Slovensku
Restaurace rychlého občerstvení